Modula je programovací jazyk o mnoha verzích

 Modula (programovací jazyk) – první verze jazyku Modula
 Modula-2 
 Modula-2*
 Modula-2+
 Modula-3
 Modula-3*
 Modula-3pi
 Modula-P
 Modula/R
 Modula-Prolog